On entend par agermanat toute personne ayant participé de façon plus ou moins active au conflit des Germanías du royaume de Valence dans les années 1519-1523.

Histoire moderne de l'Espagne
Histoire de la Communauté valencienne